Charles Germain peut désigner :

 Charles Germain (1831-1909), avocat et homme politique français ;
 Charles Germain (1909-1979), homme politique français ;
 Charles Germain, acteur français essentiellement actif dans le doublage.